Grusdew ist der Familienname folgender Personen:

Dmitri Grusdew (* 1986), kasachischer Radrennfahrer
Ilja Alexandrowitsch Grusdew (1892–1960), russischer Schriftsteller
Wladimir Sergejewitsch Grusdew (* 1967), russischer Unternehmer und Politiker